Пожидаев, Евгений:
 Пожидаев, Евгений Андреевич (1921—2013) — советский генерал-лейтенант.
 Пожидаев, Евгений Иванович (род. 1930) — советский борец.